Makron (Quake), een personage/begrip uit de Quake-spellenreeks
 De kokosmakron, een bepaald soort koek
Het diakritisch teken makron (macron) ¯

Zie ook 
Macron (doorverwijspagina)